Епархия Ндали ( Dioecesis Ndaliensis) — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Ндали, Бенин. Епархия Натитингу входит в архиепархию Параку.

История 

22 декабря 1999 года Римский папа Иоанн Павел II учредил буллой «Ubi catholica fides» епархию Ндали, выделив её из архиепархии Параку.

Ординарии епархии 

 епископ Martin Adjou Moumouni (22.12.1999 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Ubi catholica fides

Ссылки 
  Информация об епархии Ндали 
  Информация об епархии Ндали 

Католические епархии Бенина